Ким Клейстерс — победительница соревнований.

Прошлогодняя чемпионка соревнований — Жюстин Энен — не защищала свой титул.

Посев 
Все сеянные теннисистки начинают турнир со второго раунда.

  Линдсей Дэвенпорт (Финал)
  Амели Моресмо (Третий раунд)
  Мария Шарапова (Полуфинал)
  Елена Дементьева (Полуфинал)
  Светлана Кузнецова (Четвертьфинал)
  Надежда Петрова (Четвёртый раунд)
  Натали Деши (Четвертьфинал)
  Елена Бовина (Второй раунд)
  Франческа Скьявоне (Второй раунд)
  Елена Лиховцева (Второй раунд)
  Каролина Шпрем (Второй раунд)
  Паола Суарес (Второй раунд)
  Даниэла Гантухова (Третий раунд)
  Татьяна Головин (Четвёртый раунд)
  Флавия Пеннетта (Второй раунд)
  Синобу Асагоэ (Второй раунд)

<li>  Эми Фразьер (Третий раунд)
<li>  Елена Янкович (Второй раунд)
<li>  Фабиола Сулуага (Четвёртый раунд)
<li>  Мари Пьерс (Четвертьфинал)
<li>  Хисела Дулко (Второй раунд)
<li>  Марион Бартоли (Второй раунд)
<li>  Кончита Мартинес (Четвертьфинал)
<li>  Ивета Бенешова (Третий раунд)
<li>  Динара Сафина (Третий раунд)
<li>  Анна-Лена Грёнефельд (Второй раунд)
<li>  Меган Шонесси (Третий раунд)
<li>  Анабель Медина Гарригес (Третий раунд)
<li>  Саманта Стосур (Третий раунд)
<li>  Евгения Линецкая (Четвёртый раунд)
<li>  Лиза Реймонд (Третий раунд)
<li>  Мария Венто-Кабчи (Третий раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 

Pacific Life Open 2005